

Chimica

Chimica fisica
 Saturazione – punto alla quale il soluto di una sostanza dissolve non più nel solvente
 Saturazione –  equilibrio tra una fase condensata (solido o liquido) ed una fase gassosa (vapore)

Chimica organica 
  Saturazione – idrocarburo senza legami doppi o tripli

Scienze biologiche

Biochimica 

 Saturazione – frazione di proteine totali che sono occupate da un ligando nel sito di legame

Medicina 

 Saturazione arteriosa dell'ossigeno – saturazione in ossigeno dell'emoglobina nel sangue arterioso

Scienze naturali 
Saturazione – nella fisica del magnetismo, quando un campo magnetico esterno porta la magnetizzazione ad assumere il massimo valore assoluto possibile
 Saturazione – in geologia e scienze affini, il contenuto di acqua della frazione porosa di una roccia

Tecnologia 
 Saturazione – in elettronica dei circuiti analogici, condizione anomala in cui il livello del segnale trattato tende a sconfinare oltre la tensione di alimentazione del circuito
Saturazione – Nel campo musicale, tecnica di saturare il segnale di un amplificatore

Altro 
 Saturazione – in psicometria, correlazione fra l'item (variabile osservata) e il fattore (latente) di un test
 Saturazione del mercato – in economia
 Saturazione – nella teoria dei colori, l'intensità di una specifica tonalità

Altri progetti

Collegamenti esterni